EDAW steht für: 

 Flugplatz Löbnitz-Roitzschjora (ICAO-Code)
 Edaw, Alternativnamen der Akha, südostasiatisches Bergvolk

Abkürzung